Усора () — средневековая область на северо-востоке современной Боснии и Герцеговины.

История 

Средневековая жупа Усора располагалась в нижнем течении реки Босны и её левого притока — реки Усоры. В 1204 году территория области вошла в состав Боснийского государства. Под своим названием впервые упоминается в 1225 году. Усорой управлял сын бана Степана — князь Сибислав, после чего и бан Нинослав. В 1253 году венгерский король Бела IV, завладевший Усорой, включил её в состав своей бановины Усора и Соли. Впоследствии область находилась под управлением Хенрика Гисинговца, матери венгерского короля Ласлы IV Куна — Елизабеты, сербского короля Драгутина (ум. 1316), после смерти которого вновь вернулась под венгерскую корону. При боснийском бане Степане Котроманиче в 1324 году Усора вошла в состав Боснии. В конце XIV — первой четверти XV века за обладание Усорой боролись король Венгрии Сигизмунд и дворянство, в результате чего в 1408 году победу одержал Сигизмунд. Одна часть области отошла к Венгрии, а другая осталась под властью Боснии до её присоединения к Сербской деспотовине в 1432 году. Начиная с бана Степана Томаша и до завоевания Боснии турками в 1463 году область находилась в составе Боснии. В конце 1463 года Усора была захвачена венгерским королём Матьяшем I. До окончательного занятия области турками около 1512 года находилась в Сребреницкой бановине. Впоследствии входила в османские санджаки: Боснийский и Зворницкий. Центрами области являлись Добой, , Сокол, Сребреник, Тешань и Тишница.

Примечания 

Средневековые области Боснии и Герцеговины
Жупы средневековой Боснии